Экранизации одноимённого романа Элинор Портер:
  — «Поллианна», режиссёр Пол Пауэлл, в главной роли Мэри Пикфорд.
  — «Поллианна», режиссёр Дэвид Свифт, в главной роли Хэйли Миллс, Walt Disney Pictures.
  — «Поллианна», режиссёр Джун Уиндэм-Дэвис, в главной роли Элизабет Аркард.
 Поллианна (телесериал, 1973) — от студии Би-би-си
  — Ai Shoujo Pollyanna Monogatari — аниме-сериал Кодзо Кусубы
  — «Поллианна» — ТВ-мюзикл
  — «Поллианна», режиссёр Сара Хардинг, в главной роли Джорджина Терри.
  — «Поллианна», режиссёры Анатолий Иванов, Усман Сапаров, в главной роли Ольга Евтушенко.